Brunquell ist der Familienname von:
 Johann Salomon Brunquell (1693–1735), deutscher Rechtshistoriker und Kirchenrechtler
 Pius Brunquell (1752–1828), deutscher Theologe und Dominikanerpater